Дрохичин (): 
 Дрохичин — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Семятыченский повят.
 Дрохичин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Семятыченский повят, Подляское воеводство.

См. также 
 Дрогичин